Un año más puede referirse a:

Un año más (1977), canción del chileno Hernán Gallardo Pavéz popularizada por varios intérpretes chilenos;
Un año más "Flash Forward" (1997-1999), serie de televisión; 
Un año más (1988), canción del grupo español Mecano; 
Un año más, novela para adolescentes escrita por Beatriz Pérez;
Un año más (2008), álbum de la banda chilena Ángel Parra Trío;  
 Un año más (2013), canción del grupo mexicano La CQ.